Iguapo peut désigner :

Toponymes

Caño Iguapo : localité de la paroisse civile de Huachamacare dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Río Iguapo : cours d'eau de l'État d'Amazonas, affluent de l'Orénoque ;
 Salto del Iguapo : chute d'eau de  de hauteur.

Homonymie de toponyme